The Aphoyic Season es el segundo Álbum de estudio de la banda October Sky. El álbum se lanzó en todo el mundo el 18 de junio de 2012, bajo la discográfica Rocksector Records con sede en Mánchester.

El álbum estuvo grabado, producido, mezclado y masterizado por Luc Tellier, quién ha trabajado con muchas bandas de Montreal como Simple Plan y The New Cities. Su lista de clientes incluye también grandes sellos como Universal Music, Sony Music, EMI Music. Las tres últimas pistas provienen del primer álbum Hell Isn't My Home y el bonus track sólo está disponible en el lanzamiento canadiense y americano que también no incluye las pistas desde el primer registro.

Listado de canciones (lanzamiento en Reino Unido) 
El álbum ha recibido relativamente revisiones buenas en los países europeos. Según Planetmosh.com en el Reino Unido, The Aphotic Season fue dada una puntuación de 8/10, también fue comparado al sonido de 30 Seconds to Mars y Muse.

Sencillos 
«Dark Vision» es el primer sencillo lanzado por la banda el 18 de junio de 2012 con una radio edit, trayendo la longitud de la canción a 3:41 en vez de 5:17.

Green and Beautiful es el segundo sencillo oficial lanzado el 30 de octubre de 2012. Un vídeo producido y animado por Paul Kuchar de la compañía Kool Factor recibió revisiones grandes poco después de su liberación. Después de dos semanas, el vídeo había logrado 8 800 vistas en YouTube/Youtube. El vídeo está hecho de mano tradicional animación dibujada, puesto en un 3D espacio, añadiendo un grado seguro de profundidad.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Álbumes de Canadá de 2012
Álbumes de October Sky